Брадешти има више значења:

 Брадешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Брадешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Брадешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Брадешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Брадешти (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији